

Localidades

Guatemala 
 Magdalena Milpas Altas, município do departamento guatemalteco de Sacatepéquez
 San Bartolomé Milpas Altas, município do departamento guatemalteco de Sacatepéquez
 Santa Lucía Milpas Altas, município do departamento guatemalteco de Sacatepéquez

México 
 Milpa Alta (Cidade do México), demarcação territorial da Cidade do México

Desambiguações de topônimos